Il doppio del torneo di tennis Caloundra International 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luke Bourgeois e Lu Yen-Hsun che hanno battuto in finale Mark Hlawaty e Shannon Nettle 7-62, 7-5.

Teste di serie 

 Luke Bourgeois /  Lu Yen-Hsun (Campioni)
 Gianluca Bazzica /  Sadik Kadir (primo turno)

 Andrew Derer /  Raphael Durek (quarti di finale)
 Lesley Joseph /  Scott Lipsky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caloundra International 2004